Arun est un gisement de gaz naturel situé dans la province d'Aceh sur l'île de Sumatra en Indonésie.
 La bannière d'Arun (阿荣旗) est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.
 Le Wat Arun est un temple bouddhiste à Bangkok en Thaïlande.
 L’Arun est une rivière du Népal.
 L’Arun est une rivière du Sussex de l'Ouest, en Angleterre
 Arun, un district administratif du Sussex de l'ouest en Angleterre,
 Arun est un dieu vaudou de la maladie ou dieu des ombres (dans les reprises récentes).
 Arun est un prénom masculin.
 L'Alliance rwandaise pour l'unité nationale (ARUN), une organisation de réfugiés du Rwanda

Homonymie de patronyme indien